Holmes může být:

 fiktivní postava
 Sherlock Holmes – literární detektivní postava od Arthura Conana Doyla
 Sherlock Holmes (film, 2009)
 Sherlock Holmes: Hra stínů
 Sherlock Holmes (seriál, 1984)
 Mycroft Holmes – z povídek a románů Sira Arthura Conana Doyla

 příjmení
 Holmes (příjmení)

 jiný význam
 17P/Holmes – periodická kometa
 Holmes County – rozcestník